Кре́до (от  «верю») — личное убеждение, основа мировоззрения человека, также означает:
 Кредо — латинское название Символа веры;
 Кредо — католическое песнопение, ординарная часть мессы;
 «Кредо» — повесть Сергея Лукьяненко.

Персоналии 
  — украинский христианский писатель-богослов.
 Мистер Кредо (Mr. Credo) — музыкальный псевдоним музыканта и певца Александра Махонина.

В музыке 
  — латвийская поп- и рок-группа.
  — альбом американской певицы Дженнифер Раш.
  — альбом шведской певицы Каролы.
  — альбом группы The Human League.
 «Credo» — песня российской поп-певицы Zivert.

См. также 
 Кредо журналиста — система правил журналистской этики.
 «Кредо убийцы» — американский научно-фантастический боевик.
 «КРЕДО-1963» — одесский регбийный клуб.
 «Credo» — украинский католический общественно-религиозный журнал.
 (21423) Credo — астероид из пояса астероидов, открытый 24 марта 1998 года.

Примечания